Earl Hebner (1949-), arbitre de catch américain
Harry Hebner (1891-1968), nageur et joueur de water-polo américain